Нормалізація (, ) –
 Нормалізація — політика врегулювання українсько-польських відносин здійснювана шляхом порозуміння між проводом Українського Національно-Демократичного Об'єднання (УНДО) і польським урядом 1935-38.
 Нормалізація була офіційна назва для чисток в комуністичній партії, звільнення з роботи, відновлення цензури і скасування багатьох груп інтересів і політичних організацій та інших репресивних заходів після жорстокого придушення Празької весни в 1968 році армії Варшавського договору.
 Нормалізація — вид термічної обробки сталі, що застосовується для підвищення міцності, ударної в'язкості, однорідності структури та покращення оброблюваності низьковуглецевої сталі, а також, для виправлення структури зварного з'єднання та зменшення внутрішніх напружень.
 Нормалізація схеми бази даних — покроковий процес розбиття одного відношення (на практиці: таблиці) відповідно до алгоритму нормалізації на декілька відношень на базі функціональних залежностей.
 Нормалізація зображення — зміна діапазону значень інтенсивності пікселів.
 Нормалізація звуку — зміна рівня гучності звуково сигналу для досягнення бажаного цільогово рівня.

Література